Благой е българско мъжко име означаващо добър, благ човек. Всички хора носещи това име празнуват на 25 март – Благовещение.

Известни личности носещи това име 
 Благой Димитров
 Благой Георгиев
 Благой Ханджиски
 Благой Иванов
 Благой Кръстанов
 Благой Латинов
 Благой Попов
 Благой Шклифов

 Благой Мавров
 Благой Даскалов
 Благой Хаджипанзов
 Благой Калеичев
 Благой Касабов
 Благой Благоев
 Благой Давков
 Благой Гьорев